Макар Алексеевич Солодилов (13 марта 1909, село Липовское, Курская губерния — 10 июля 1975, Славянск, Донецкая область) — командир 109-го гвардейского штурмового авиационного полка 6-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 2-го гвардейского штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта, гвардии майор. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 13 марта 1909 года в семье крестьян в селе Липовское. Русский.

Окончил 7 классов и курсы инструкторов буровзрывных работ при Донецком горном институте, работал на руднике Рутченково Донецкой области.

Член КПСС с 1932 года.

С 1934 года Красной Армии.

В 1936 году окончил Ворошиловградскую военно-авиационную школу пилотов.

Летом 1938 года участвовал в боевых действиях у озера Хасан.

Участник боёв на реке Халхин-Гол в 1939 году.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года, свыше 50 боевых вылетов он выполнил на бомбардировщике СБ, затем освоил штурмовик Ил-2.

Участник боев над Сандомирским плацдармом.

15 января 1945 года при выполнении боевой задачи отвлёк на себя огонь нескольких зенитных орудий противника, обеспечив выполнение боевой задачи по поддержке наступавших войск 1-го Украинского фронта.

Командир 109-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии майор Макар Солодилов к маю 1945 года совершил 116 боевых вылетов, нанеся врагу большой урон в живой силе и технике.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии майору Макару Алексеевичу Солодилову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С 1947 года майор М. А. Солодилов — в запасе.

Жил в городе Славянск Донецкой области. Скончался 10 июля 1975 года.

Награды 
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

Память 
Именем Героя названа одна из улиц города Славянска.

Примечания

Литература 
 
 Кавалеры Золотой Звезды. — Донецк: Донбас, 1976. — С. 391—393.

Ссылки 

Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне